Christina Liebetrau ist der Name folgender Personen:

* Christina Liebetrau (Leichtathletin) (* 1953), deutsche Leichtathletin
 Christina Liebetrau (Politikerin) (* 1958), deutsche Politikerin (CDU)